Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1992 — 56-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 28 квітня по 10 травня 1992 року.  

Група А Прага та Братислава, Чехословаччина 28 квітня — 10 травня 1992.

Група В Клагенфурт та Філлах (Австрія) 2 квітня — 12 квітня 1992.

Група С1 Велика Британія 18 березня — 24 березня 1992.

Група С2 Йоганнесбург, (Південно-Африканська Республіка) 21 березня — 28 березня 1992.

Чемпіонат світу Група А

Група А

Група В 

Збірна Франції виборила право виступати в групі А чемпіонату світу.

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Найкращі бомбардири 
Джерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1992-whc-players-stats.html

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 50% хвилин.
ЧНЛ = часу на льоду (хвилини:секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаутиДжерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1992-whc-goalies-stats.html

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Томмі Седерстрем 
 Захисник  Роберт Швегла
 Нападник  Матс Сундін Яркко Варвіо

Найкращі гравці за версією журналістів:

 Воротар  Маркус Кеттерер
 Захисники  Франтішек Мусіл —  Тімо Ютіла
 Нападники  Петр Грбек —  Матс Сундін —  Яркко Варвіо

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Група А

Група В

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1992 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Квітень 1992
Травень 1992
Спорт у Братиславі
Спортивні змагання у Празі